Superman Returns — компьютерная игра, основанная на фильме «Возвращение Супермена». Игра была разработанная компанией EA Tiburon и выпущена Electronic Arts в содружестве с Warner Bros. Interactive Entertainment и DC Comics. В США игра была выпущена 22 ноября 2006.

Сценарий игры был написан Марвом Вольфманом.

В игре Супермен сражается с Бизарро, а также другими злодеями (включая Металло, Монгула, и Риота). Игра была выпущена для Xbox 360, а также PlayStation 2 и Nintendo DS.

Супермен озвучен и имеет подобие Брендона Раута (Супермен/Кларк Кент), также звучат голоса Кевина Спейси (Лекс Лютор), Кейт Босуорт (Лоис Лейн), Паркер Поуси (Китти Ковальски) и Сэма Хантингтона (Джимми Олсен).

Отзывы

Примечания

Ссылки 

Супермен (кинофраншиза, 1978)
Игры о Супермене
Компьютерные игры 2006 года
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 2